Sportolók
 Pedro (1978–) Pedro Hernández Martínez, spanyol labdarúgó, jobbhátvéd, edző
 Pedro (1984–) Pedro Santa Cecilia García, spanyol labdarúgó, jobbszélső
 Pedro (1986–) Pedro Antonio Sánchez Moñino, spanyol labdarúgó, jobbszélső
 Pedro (1987–) Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, világ- és Európa-bajnok spanyol labdarúgó
 Pedro (1997–) Pedro Guilherme Abreu dos Santos, brazil válogatott labdarúgó, csatár
 Pedro (1999–) Pedro Augusto Cabral Carvalho, brazil labdarúgó, csatár
Földrajz
  Amerikai Egyesült Államok
 Pedro, település Dél-Dakotában
 Pedro, település Ohióban